«Paramore» — четвертий студійний альбом американського гурту Paramore. В США альбом вийшов 15 квітня 2013 року.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Paramore
Альбоми Fueled by Ramen
Альбоми Warner Bros. Records